Вишњево може да се односи на:

 Вишњево (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Вишњево (Гусиње), насеље у општини Гусиње, Црна Гора
 Вишњево (Травник), насеље у општини Травник, Федерација БиХ, БиХ